Michelini – cognome italiano
Alberto Michelini (1941) – giornalista televisivo e uomo politico italiano
Alessandro Michelini (1804-1864) – politico italiano
Arturo Michelini (1894–....) – calciatore italiano
Arturo Michelini (1909-1969) – politico e giornalista italiano
Carlo Michelini di San Martino (1854-1897?) – militare italiano
Costantino Michelini (...–...) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo italiano
Danilo Michelini (1917-1983) – calciatore italiano
Enzo Michelini (1917-1942) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
Famiano Michelini (1604-1665) – matematico e scienziato italiano
Gian Carlo Michelini (1935) – presbitero italiano naturalizzato taiwanese
Giorgio Michelini (1917-2012) – calciatore italiano
Giovanni Battista Michelini detto il Folignate (1604-1655) – pittore italiano
Giovanni Battista Michelini (1797-1879) – politico e giornalista italiano
Giulia Michelini (1985) – attrice italiana
Giulio Michelini (1963) – presbitero e teologo italiano
Leonardo Michelini (1950) – politico e imprenditore italiano
Luigi Michelini Tocci (1910-2000) – bibliotecario, storico e docente italiano
Marco Michelini (...) – violinista italiano
Renzo Michelini (1940) – politico italiano
Stefano Michelini (1956) – allenatore di pallacanestro italiano